Vancea ist der Familienname folgender Personen:

 Ioan Vancea (1820–1892), rumänischer Bischof und griechisch-katholischen Metropolit
 Pavel Vancea († 2012), rumänischer Kampfsportler
 Petre Vancea (1902–1986), rumänischer Ophthalmologe
 Robert Vancea (* 1976), rumänischer Fußballspieler
 Zeno Vancea (1900–1990),  rumänischer Komponist und Musikwissenschaftler